Козырев, Анатолий:
 Козырев, Анатолий Александрович (род. 1940) — учёный-геолог, лауреат премии имени Н. В. Мельникова.
 Козырев, Анатолий Иванович (1918—1980) — советский скульптор.